Крахмальный Завод — название населённых пунктов:

Россия 
 Крахмальный Завод — посёлок в Новосильском районе Орловской области.
 Крахмальный Завод — населённый пункт в Лесном районе Тверской области.